En Pologne, Owieczki peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Owieczki, village du powiat de Gniezno, 
 Owieczki, village du powiat d'Oborniki.

dans d'autres voïvodies :
 Owieczki, village de la voïvodie de Łódź
 Owieczki, village de la voïvodie de Podlachie